Рокль (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Рокль (Ардеш) — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Рокль (Лозер) — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Рокль, Рудольф (1941—1997) — чешский музыкант, композитор.